Limnobdella är ett släkte av ringmaskar. Limnobdella ingår i familjen käkiglar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Käkiglar
Limnobdella